SME est un sigle, qui signifie :
 Société mise en équivalence 
 Séminaire des Missions-Étrangères appliqué au Séminaire de Québec
 Serpent monétaire européen (1972-1978)
 Service missionnaire évangélique ONG Suisse active dans 15 pays en lien avec la FREE
 Small and medium enterprises, en français Petites et moyennes entreprises (PME)
 Sme quotidien slovaque
 Sous-titrage pour les Sourds et Mal-Entendants
 Société mathématique européenne
 Sony Music Entertainment
 Station marine d'Endoume, institut de biologie marine fondé en 1882 à Marseille
 Spontaneous Music Ensemble groupe de musique improvisée anglais
  ou expert fonctionnel
 Sursis avec mise à l'épreuve
 Système de Management Environnemental selon la série des normes ISO 14000
 Système monétaire européen (1979-1993)
 SM Entertainment
 Saint Maurice l'Exil, une ville dans le nord de l'Isère

SME est un code, qui signifie :
 Suriname, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Suriname a pour code alpha-3 SUR
 selon la liste des codes pays du CIO, le Suriname a pour code SUR
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Suriname a pour code alpha-3 SUR
 Same du Nord (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues

SME est aussi utilisé comme nom pour :
 SME server (ancienne e-smith Server and Gateway) Nom d'une distribution linux dédiée

Notes et références 

Code